USS Grenadier — кораблі ВМС США. 

 USS Grenadier (SS-210) — підводний човен типу «Тамбор». Збудований у 1941 році. Потоплений 22 квітня 1943 року біля Пхукету.
 USS Grenadier (SS-525) — підводний човен типу «Тенч». Збудований у 1951 році. На службі до 1973 року, після чого проданий ВМС Венесуели, де отримав назву «ARV Picua». Зданий на злам у 1990 році. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни